Niemcy:
 Büren – dzielnica Gescher
 Büren – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Paderborn
 Büren – były powiat

Szwajcaria:
 Büren an der Aare – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Osoby:
 Fryderyk z Büren – protoplasta Hohenzollernów

Zobacz też:
 Bueren
 Bühren